Capital Radio puede referirse a:
 Capital (Reino Unido), cadena de radio del Reino Unido.
 Capital Radio (España), cadena de radio de España.
 "Capital Radio One", o "Capital Radio", canción de la banda británica The Clash.

Véase también
 Radio Capital